WDU steht für:
 West Dunbartonshire (ISO-3166-2:GB-Code), Council Area in Schottland
 Bahnhof Ducherow (DS100-Code)

WdU steht für:
 Wahlpartei der Unabhängigen, siehe Verband der Unabhängigen

wdu steht für:
 Wadjigu (ISO-639-3-Code), Varietät von Bidjara, australische Sprache in Queensland

Abkürzung